Namatius peut faire référence à :

Personnalités
 Namatius de Clermont,  ou saint Namace, évêque d'Auvergne au 
 Namatius de Vienne, patrice de Provence puis évêque de Vienne entre le  et le 

Homonymie